Кинг-Джордж (; Хамелэх Джордж) — улица в Тель-Авиве.

Расположение 
Улица начинается в районе площади Масарика и длится до площади Маген-Давид, где пересекается с улицами Алленби, Нахалат-Биньямин и Симта-Плонит.

Название 
Улица названа в честь британского монарха Георга V, во времена Британского мандата в Палестине.
В 20-х годах улица носила название Кармель, но в 1935 переименована в честь британского монарха, праздновавшего юбилей.

Западную сторону улицы, а улица простирается с севера на юг, по-прежнему называют Кармель, по имени рынка, который находится неподалеку.

Описание 
На улице расположено много ресторанов, кафе и магазинов. В этом же районе, на пересечении улиц Кинг-Джордж и Дизенгоф расположен крупный торговый центр — Дизенгоф-Центр. Между улицами Черниховского и Кинг-Джордж расположен популярный городской парк .

Ссылки 
 Путеводитель по Израилю. Альмонит и Планит

Улицы Тель-Авива
Улицы, названные в честь политиков